Le tournoi de tennis de Moselle 2009 est un tournoi de tennis qui s'est déroulé du 21 au 27 septembre à Metz.

Faits marquants 
 Gaël Monfils remporte le tournoi en simple en battant Philipp Kohlschreiber en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Colin Fleming et Ken Skupski s'imposent face à Arnaud Clément et Michaël Llodra.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moselle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2009
ATP 2009
Tennis en France en 2009
Tennis en septembre 2009